Hagiografies:
 Santa Caterina d'Alexandria (), verge i màrtir, celebrada el 25 de novembre
 Santa Caterina de Bolonya, celebrada el 9 de març
 Santa Caterina de Gènova, celebrada el 15 de setembre
 Santa Caterina de Ricci, celebrada el 13 de febrer
 Santa Caterina de Siena, celebrada el 29 d'abril
 Santa Caterina de Suècia, celebrada el 24 de març
 Santa Caterina Drexel (1858-1955), celebrada el 3 de març
 Santa Caterina Labouré (1806-76), celebrada el 28 de novembre
 Santa Caterina Tomàs (1533-74), santa d'origen balear
 Toponímia:
 Illa de Santa Caterina, petita illa de Gal·les
 Muntanya de santa Caterina, muntanya de 303 metres al Massís del Montgrí, dins el municipi de Torroella
 Entitats de població:

 Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, barri del districte de Ciutat Vella de Barcelona
 Santa Caterina (Ciutat Vella), nucli del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera del districte de Ciutat Vella de Barcelona 
 Santa Caterina Albanese municipi italià a la província de Cosenza 
 Santa Caterina Villarmosa, municipi italià a la província de Caltanissetta
 Edificis:
 Santa Caterina del Sinaí, monestir de Càndia
 Santa Caterina de Rialb, capella ruïnosa de la vila de Rialb (Pallars Sobirà)
 Convent de Santa Caterina, diversos indrets
 Església de Santa Caterina (València), església gòtica de la ciutat de València
 Ermita de Santa Caterina, diversos indrets
 Monestir de Santa Caterina del Sinaí, al peu del mont Sinaí, declarat Patrimoni de la Humanitat
 Antic Hospital de Santa Caterina, edifici de Girona construït durant el 
 Església de Santa Caterina de Teulada, temple de culte catòlic a Teulada (Marina Alta, País Valencià)
 Santa Caterina de Vinyols i els Arcs, església al Baix Camp
 Miscel·lània:
 Hospital de Santa Caterina
 Fira de Santa Caterina, fira del municipi d'Arbeca el cap de setmana més proper al 25 de novembre 
 Santa Caterina d'Alexandria (Caravaggio), quadre pintat per Caravaggio el 1598